Улица Рабочей молодёжи — топоним (тип:годоним) в России. Распространён особенно в Свердловской области.